

Cinema 
 Nightclubbing – cortometraggio del 2009 diretto da Carol Murphy

Musica 
 Nightclubbing – traccia dell'album The Idiot di Iggy Pop del 1977
 Nightclubbing – album di Grace Jones del 1981
 Nightclubbing – album di Blank & Jones del 2001